František Němec ist der Name folgender Personen:

* František Němec (Politiker, 1860) (1860–??), tschechischer Politiker (Agrarpartei)
 František Němec (Politiker, 1898) (1898–1963), tschechischer Politiker
 František Němec (Schriftsteller) (1899–1968), tschechischer Schriftsteller und Publizist 
 František Němec (Geologe) (1905–1983), tschechischer Geologe und Hochschullehrer 
 František Němec (Schauspieler) (* 1943), tschechischer Schauspieler 
 František Němec (Fußballspieler) (* 1992), tschechischer Fußballspieler